De tweede etappe van de Ronde van Frankrijk 2015 werd verreden op zondag 5 juli 2015 van Utrecht naar Neeltje Jans. Het was een vlakke rit van 166 km.

Parcours 
Na de start in Utrecht trokken de renners via Gouda en Rotterdam naar Zeeland. In deze etappe speelden wind en regen een grote rol. De aankomst lag op Neeltje Jans.

Verloop 

Bij aanvang van de rit hadden we vier aanvallers, Jan Bárta, Armindo Fonseca, Stef Clement en Perrig Quéméneur. Ze kregen een maximale voorsprong van 2'40". Door de harde westenwind brak het peloton in stukken uiteen, waarbij uiteindelijk een groep van slechts 24 renners overbleef. Van de klassementsrenners waren alleen Chris Froome, Alberto Contador, Tejay van Garderen, Michał Kwiatkowski en Rigoberto Urán nog over. Ook geletruidrager Rohan Dennis hoorde bij de gelosten. Deze eerste groep behield haar voorsprong, die uiteindelijk bij de finish 1'28" bedroeg. Mark Renshaw ging de sprint aan voor Mark Cavendish, maar die moest te vroeg op kop komen, en André Greipel won nipt voor Peter Sagan. Fabian Cancellara werd derde, waarmee hij 4 bonificatieseconden won, waardoor hij, en niet Tony Martin de gele trui mocht overnemen.

Tussensprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
  De route van de 2e etappe op www.letour.fr

02
Wielerwedstrijd in Nederland
Sportevenement in Zeeland